Лига на конференциите 2023/24 е 3-ото издание на третия по сила турнир в Европа. Финалът на турнира ще се играе на 29 май 2024 г. Победителят в турнира се класира за груповата фаза на следващото издание на Лига Европа. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 21 юни 2023 г. Първите срещи са на 13 юли 2023 г., а реваншите – на 20 юли 2023 г.

Класирали се отбори

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и основен. В шампионския поток се състезават 17 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2023/24. В основния поток се включват 54 отбора, както и 36-те победителя от първия квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 21 юни 2023 г. Първите срещи са на 27 юли 2023 г., а реваншите – на 3 август 2023 г.

Класирали се отбори
Шампионски поток

Основен поток

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват седем нови отбора в основния поток.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 24 юли 2023 г. Първите срещи са на 10 август 2023 г., а реваншите – на 17 август 2023 г.

Класирали се отбори
Шампионски поток
  1 отбор от втория квалификационен кръг (шампионски поток), класирал се без игра
  9 победителя от втория квалификационен кръг (шампионски поток)

Основен поток

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 7 август 2023 г. Първите мачове са на 24 август 2023 г., а реваншите – на 31 август 2023 г. В този кръг се включват пет нови отбора, както и отпадналите отбори от третия квалификационен кръг на Лига Европа 2023/24.

Класирали се отбори
Шампионски поток

Основен поток

Групова фаза 
Жребият се проведе в Нион (Швейцария) на 1 септември 2023 г. 32-та отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 21 септември, 5 октомври, 26 октомври, 9 ноември, 30 ноември и 14 декември 2023 г. Победителите от всяка група се класират за елиминационната фаза, докато завършилите на второ място ще играят в предварителния елиминационен кръг срещу осемте отбора, завършили на трето място в груповата фаза на Лига Европа 2023/24.

Класирали се отбори
  22 победителя от плейофите
  10 отпаднали от плейофите на Лига Европа 2023/24

Вижте също 
 Шампионска лига 2023/24
 Лига Европа 2023/24

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Сезон 2023/24 във футбола
Лига на конференциите